Ellingham (Norfolk), een plaats in het Engelse graafschap Norfolk
 Ellingham (Northumberland), een plaats in het Engelse graafschap Northumberland